Die IFF-Weltrangliste (engl. IFF World Ranking) ist die Rangliste der Nationalmannschaften der International Floorball Federation (IFF).

Wertungssystem 
Die Rangliste beinhaltet die Platzierungen der letzten beiden Floorball-Weltmeisterschaften bzw. deren Qualifikationen. Bei Gleichstand wird das letzte Abschneiden höher bewertet. Bei der Jugend zählt nur das letzte Weltmeisterschaftsresultat.

Durch die COVID-19-Pandemie wurde folgende Regel 2022 hinzugefügt: Sollte eine Nation an keiner Weltmeisterschaft teilgenommen haben (dürfen), werden anderen von der IFF organisierte Wettbewerb gewertet (wie bspw. die SEA Games oder die Afrikameisterschaft).

Die ersten acht der Rangliste werden für die Gruppe A und B der nächsten Weltmeisterschaft gesetzt, womit eine Qualifikation für die Play-Off-Platz bzw. für die Zwischenrunde feststeht.

Zudem sind momentan die Meister der Top Vier Nationen für den Champions Cup qualifiziert.

Aktuelle Ranglisten 
Stand: 5. Februar 2022

Erwachsene

Junioren

Weblinks 
 Weltranglisten auf der offiziellen Webseite des IFFs

Unihockey
Weltrangliste